Häusser, Häußer oder Haeusser ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Häusser (* 1960), deutscher Schriftsteller
 Detlef Häußer (* 1968), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Elias David Häusser (1687–1745), deutscher Architekt
 Erich Häußer (1930–1999), deutscher Jurist
 Friedrich Häusser (* 1953), deutscher Kunst- und Antiquitätenhändler sowie Auktionator
 Karl Häußer (1842–1907), deutscher Theaterschauspieler
 Ludwig Häusser (1818–1867), deutscher Historiker und liberaler Politiker
 Ludwig Christian Haeusser (auch: Louis Haeusser; 1881–1927), Wanderprediger
 Otto Häusser, (1905–1979), deutscher Bildhauer
 Philip Häusser (* 1988), deutscher Hörfunk- und Fernsehmoderator
 Robert Häusser (1924–2013), deutscher Fotograf

Siehe auch:

 Hausser
 Heusser
 Häuser
 Haeuser